Salamina steht für:

 Salamina (Caldas), eine Gemeinde in Caldas in Kolumbien
 Salamina (Magdalena), eine Gemeinde in Magdalena in Kolumbien
 Salamis (Insel) (neugriechisch: Salamina), eine Insel im Saronischen Golf, einem Seitenarm der Ägäis

Siehe auch:
 Salamis
 Salamin